Њу Ричмонд има више значења:
 Њу Ричмонд (Западна Вирџинија)
 Њу Ричмонд (Висконсин)
 Њу Ричмонд (Индијана)
 Њу Ричмонд (Охајо)